Чемпионат России по конькобежному спорту в классическом многоборье 2005 года — 43-й чемпионат России, который прошёл 17 — 18 марта в Челябинске в новом Ледовом дворце «Уральская молния» имени шестикратной олимпийской чемпионки Лидии Скобликовой. В первенстве приняли участие 66 конькобежцев (38 мужчин и 28 женщин).

Трёхкратным чемпионом России среди мужчин стал Иван Скобрев из Череповца, призёрами — Дмитрий Шепель (Ангарск) и Андрей Бурляев (Барнаул).

У женщин трёхкратной чемпионкой России стала Светлана Высокова (Пермь). Серебро завоевала Ольга Тарасова (Иркутск), бронзу — Юлия Скокова (Екатеринбург).

Расписание чемпионата

Результаты чемпионата

Мужчины

Женщины

Ссылка 
 Результаты чемпионата России-2005 в классическом многоборье на сайте Deutsche Eisschnelllauf-Gemeinschaft

2005 год в Челябинской области
Чемпионаты России по конькобежному спорту
Чемпионаты России в 2005 году
Спортивные соревнования в Челябинске
Март 2005 года
2005 год в конькобежном спорте